Castelli (mot italien qui signifie châteaux) est un nom de famille et un nom de lieu. Castelli (au singulier castello et en français « châteaux ») est le nom donné aux communes du territoire de Saint-Marin. Il peut aussi désigner :

Patronymes 

 Famille Castelli (–), grande famille d’origine corse ayant fait fortune dans l’industrie du cinéma ;
 Alfredo Castelli (1947–), scénariste de bandes dessinées italien ;
 Benedetto Castelli (1577–1644), mathématicien italien ;
 Bernardo Castello ou Castelli (1557–1629), peintres génois baroque ;
 Clément Castelli (1870–1959), peintre membre de la Société des peintres de montagne ;
 Domenico Castelli (vers 1582–1657), architecte italien d'origine suisse ;
 Estelle Castelli, ou sous le pseudonyme Estelle, chanteuse française ;
 Horace Castelli (1825–1889), illustrateur français, notamment de la Comtesse de Ségur ;
 Joseph Castelli (1948–), homme politique français ;
 
 Leo Castelli, né Leo Krauss (1907–1999), marchand d'art et galeriste américain d'origine austro-hongroise ;
 Marissa Castelli (1990–), patineuse artistique américaine ;
 Philippe Castelli (1926–2006), acteur français ;
 Pietro Castelli (1574–1662), médecin et naturaliste italien ;
 Roberto Castelli (1946–), homme politique italien ;
 Juan José Castelli (1764–1812), homme politique argentin.

Toponymes

Argentine 
 Castelli, localité argentine située dans le  de Castelli, dans la province de Buenos Aires ;
 Castelli,  (arrondissement) de la province de Buenos Aires ;

Italie 
 Castelli, commune de la province de Teramo ;
 Castelli Calepio, commune de la province de Bergame en Lombardie ;
 Castelli Romani, zone volcanique au sud de Rome ;
 Villa Castelli, commune de la province de Brindisi dans les Pouilles.

Ailleurs 
 (6857) Castelli, astéroïde de la ceinture principale.

Autres 
 Castelli,  marque de vêtements cyclistes italienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme